D660 (Aube), een departementale weg in het Franse departement Aube
 D660 (Yonne), een departementale weg in het Franse departement Yonne